Sandy (Oregon)
Sandy (Pensilvânia)
Sandy (Utah)
Sandy Hook
Ilha Sandy

Pessoas
Sandy, cantora e atriz brasileira

Fenômenos Naturais
Furacão Sandy, furacão que aconteceu em Nova Iorque em 2012

Outros
Sandy Cheeks, personagem da série de televisão SpongeBob SquarePants, também conhecida apenas como Sandy

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos